Nikolaj Tsjerkasov (acteur), acteur uit de Sovjet-Unie
 Nikolaj Tsjerkasov (wielrenner), Russisch wielrenner